Гремислава — слов'янське жіноче особове ім'я.

Особи 
 Гремислава Всеволодівна
 Гремислава Інгварівна

Жіночі імена